Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 1996.

Titelverteidiger war Randy Snow. Insgesamt nahmen 48 Spieler an diesem Turnier teil.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herreneinzel
1996
Tennisturnier in Atlanta
Tennisturnier 1996